Името Босилково носят две български села:

 Босилково (Област Бургас)
 Босилково (Област Смолян)
 Босилково е и неофициален български вариант на името на град Василико, днес Царево, използван в края на 19, началото на 20 век